Il singolare del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2001, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Hyung-Taik Lee che ha battuto in finale Gouichi Motomura 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (Campione)
 Paradorn Srichaphan (quarti di finale)
 Oleg Ogorodov (quarti di finale)
 Vadim Kucenko (quarti di finale)

 Yong-Il Yoon (primo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Takahiro Terachi (primo turno)
 Suwandi Suwandi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2001